Georg Adam Graf von Martinitz (in ceco Jiří Adam z Martinic), politico e aristocratico boemo
 Georg Adam Ignatius Graf von Martinitz (in ceco  Jiří Adam Ignác z Martinic), politico, diplomatico e aristocratico boemo